Первая лига 1974/1975 () — 41-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 17 августа 1974 года и закончился 18 июня 1975 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1974/1975 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1974/1975 на rsssf.com 

1974/1975
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1974 году
Спорт в Польше в 1975 году